Jan Egil Hansen – calciatore norvegese
Jan Verner Hansen – calciatore danese
Jan Hansen – triatleta danese